Francesco Maria Sforza Pallavicino (1607-1667), cardinal italien du .
 Giorgio Pallavicino Trivulzio (1796-1878), patriote italien du Risorgimento.
 Giovanni Battista Pallavicino (1480-1524), cardinal italien du .
 Lazzaro Pallavicino (1603-1680), cardinal italien du .
 Lazzaro Opizio Pallavicino (1719-1785), cardinal italien du .
 Luisa Sauli Pallavicino, une marquise italienne du .
 Oberto II Pallavicino (v. 1197-1269), condottiere sous Frédéric II
 Rannuzio Pallavicino (1632-1712), cardinal italien du .
  (1393-1457), condottiere italien du .
 Yahya Sergio Yahe Pallavicini (de) (* 1965), vice-président de la Communauté Islamique d'Italie

Voir aussi 
 la Famille Pallavicino, l'une des plus illustres familles patriciennes de l'Italie septentrionale du Moyen Âge
 le Stato dei Pallavicino, un ancien État italien d'origine féodale formé au  par les seigneuries de la maison des Pallavicino, s'étendant sur la plaine padane entre les actuelles provinces de Plaisance et de Parme.
 le Naviglio Pallavicino, un canal artificiel de , construit pour l’irrigation qui court dans la province de Bergame et celle de Crémone, dans le nord de l’Italie.
 le Palazzo Sauli Pallavicino, un immeuble du quartier de  à Gênes, qui fut la première résidence hivernale de Giuseppe Verdi.
 Villa Pallavicino à  Salerano Canavese au Piémont.